Петронила од Арагона (Уеска, 29. јун 1136- Барселона, 15. октобар 1173) је била краљица Арагона из династије Хименез. Била је кћерка Рамира II и Агнес од Аквитаније.

Породично стабло 

Рођени 1136.
Умрли 1173.
Династија Хименез